Роговин — еврейская фамилия.

Известные носители

А, В, Д, З 
 Роговин, Алексей Евельевич (1940—1995) — учёный в области городского планирования и градостроительства.
 Роговин, Вадим Захарович (1937—1998) — советский и российский философ и социолог, сын З. А. Роговина.
 Роговин, Дмитрий Анатольевич (Аншелевич; 1921—1995) — учёный в области сварочного машиностроения.
 Роговин, Захар Александрович (1905—1982) — советский химик-органик, брат Н. А. Роговина.

И 
 Роговин, Игорь Ефимович (1913—1988) — советский физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Роговин, Иосиф Хацкелевич — русский ювелир, гравёр.

Л, М 
 Роговин, Лев Миронович (Меерович) — русский правовед-цивилист, брат С. М. Роговина.
 Роговин, Михаил Семёнович (1921—1993) — советский и российский философ, психолог, сын С. М. Роговина.

Н 
 Роговин, Наум Александрович (1906—1986) — советский инженер-энергетик.
 Роговин, Николай Ефимович (1891—1957) — русский и советский художник, архитектор, искусствовед.

С 
 Роговин, Семён Миронович (Меерович, 1885—1940) — историк философии и переводчик.

 Роговина, Лидия Захаровна (род. 1932) — российский химик-органик, дочь З. А. Роговина.